Il doppio del Colombia Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jiří Novák e David Rikl erano i detentori del titolo, ma solo Rikl ha partecipato in coppia con Nicolás Pereira.

Pereira e Rikl hanno battuto in finale 6–3, 7–6 Pablo Campana e Nicolás Lapentti.

Teste di serie
 José Antonio Conde /  Javier Sánchez (primo turno)
 Nicolás Pereira /  David Rikl (campioni)
 Pablo Albano /  Lucas Arnold (quarti di finale)
 Brent Haygarth /  Greg Van Emburgh (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Colombia Open 1996
ATP Tour 1996